Tistronkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tistronkläppen, Houtskär, Åboland, 
 Tistronkläppen, Korpo, Åboland,

Se även
Tistronkläpparna
Tistronklobben
Tistronkobben

Robotskapade Finlandförgreningar